Die Petljakow Pe-8 Datenliste umfasst zahlreiche, in Tabellen zusammengefasste, Informationen zum schweren viermotorigen sowjetischen Fernbomber Petljakow Pe-8 (TB-7). Die Pe-8 stellte während des Zweiten Weltkrieges das einzige Bombenflugzeug ihrer Konfiguration in den sowjetischen Luftstreitkräften dar und stand bei diesen von September 1939 bis August 1946 in Dienst. Obwohl nur 93 Maschinen des Typs gebaut wurden, hatte die Pe-8 eine exponierte Rolle im Kampf der Roten Armee gegen die Achsenmächte.

Produktionsliste aller gebauten Pe-8 nach Bauzeitpunkt 

Quelle:

Liste aller fertiggestellten Pe-8 nach Jahren 

Quelle:

Liste von Pe-8 mit spezifischen Motortypen ab Werk 

Quelle:

Liste von Pe-8 mit ursprünglichem Motortyp, die auf AM-35A umgerüstet wurden 

Quelle:

Liste der Totalverluste der Pe-8 
 Anmerkungen:

Fett geschriebene Nummer: Verlust während eines Kampfeinsatzes.

Buchstabe J: Abschuss durch ein gegnerisches Jagdflugzeug.

† vor dem Namen des Kommandanten: Ereignis nicht überlebt.

Tote und Gefallene: Beim Todesfall im Kampfeinsatz wird von Gefallenen geredet. Erfolgte der Tod durch eine Katastrophe oder Havarie, wird von Toten gesprochen.

 Definitionen:

Abschuss: Verlust eines Flugzeugs durch direkte Feindeinwirkung.

Katastrophe: Flugzeugverlust mit Todesfolge für einzelne Besatzungsmitglieder.

Havarie: Flugzeugverlust, den alle Besatzungsmitglieder überlebten.

Bruch: Reparatur des Flugzeugs nach Beschädigung noch möglich.

Quelle:

Liste aller bei Kriegsende noch vorhandener Pe-8 

Quelle:

Bewaffnungskonfiguration der TB-7 im August 1941 

Quelle:

Literatur 
 М. А. Маслов: «Летающие крепости» Сталина. Бомбардировщик Пе-8. Коллекция Яуза ЭКСМО Москва 2009, ISBN 978-5-699-36247-9.
 Ulrich Unger: Pe-8 – Der sowjetische Fernbomber. Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1993, ISBN 3-89488-048-1.
 В. Г. Ригмант: Тяжёлый Бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7). В виде брошюры в Авиаколлекция Июля 2010.

Einzelnachweise 

Tupolew